Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2008 года в группе A длился с 16 августа 2006 по 24 ноября 2007. В группе A соревновались восемь сборных: Азербайджан, Армения, Бельгия, Казахстан, Польша, Португалия, Сербия, Финляндия.

Результаты 
  Сборная Польши неожиданно выиграла группу, опередив на одно очко португальцев, и впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы. В личных встречах с португальцами поляки оказались сильнее: победа дома со счётом 2:1 и ничья в гостях 2:2.
  Сборная Португалии, ослабленная уходом лидеров после чемпионата мира 2006 года, заняла второе место в группе, но опередила крепкие сборные Сербии и Финляндии, которые претендовали до самого конца отборочного турнира на выход в финальную часть.
  Новобразованная сборная Сербии стала третьей, сыграв две ничьи с португальцами. Незапланированные потери очков в гостевых матчах с Арменией (ничья), Бельгией(поражение) и Казахстаном (поражение!) стоили балканцам поездки на Евро. Последний матч с казахами (он уже не имел турнирного значения) сербы проводили 24 ноября, поскольку в назначенный срок (17 ноября) матч не удалось провести из-за снегопада в Белграде.
  Финляндия набрала одинаковое количество очков с сербами, но уступила Сербии по показателям личных встреч (ничья 0:0 и проигрыш 0:2), став в итоге четвёртой. Финны были весьма близки к выходу на Евро, однако поездки в Альпы им стоило поражение от Азербайджана.
  Переживавшая кризис сборная Бельгии финишировала пятой, проиграв из 14 игр шесть и отстав от ближайшего конкурента на шесть очков. В двух матчах против Казахстана бельгийцы взяли всего лишь два очка.
  Шестое место в группе из восьми команд для сборной Казахстана считается личным рекордом в отборочных турнирах УЕФА и ФИФА: казахи отобрали очки у нескольких команд, дважды победив и сыграв 4 ничьи.
  Армения не сыграла с Азербайджаном обе встречи и потеряла потенциально шесть очков, став седьмой, однако отметилась победой над Польшей.
  Азербайджан замкнул турнирную таблицу, не сыграв с армянами и потеряв потенциально шесть очков, но обыграл финнов и дважды свёл вничью матчи с казахстанцами.

Матчи 
Календарь встреч был утверждён 10 февраля 2006.

* В связи с тяжёлыми межгосударственными отношениями между Арменией и Азербайджаном эти две сборные были вынуждены отказаться играть вместе.

Бомбардиры 

2 гола
 : Роберт Арзуманян
 : Карел Жерартс, Кевин Миральяс
 : Алексей Ерёменко, Юнатан Юханссон
 : Руслан Балтиев
 : Угу Алмейда
 : Здравко Кузманович
1 гол
 : Саркис Овсепян, Гамлет Мхитарян
 : Самир Алиев, Махмуд Гурбанов, Эмин Имамалиев, Андре Луис Ладага, Вугар Надиров, Бранимир Субашич
 : Маруан Феллайни, Луиджи Пьерони, Тимми Симонс, Весли Сонк, Даниэль ван Бюйтен, Кевин Ванденберг
 : Микаэль Форсселль, Сами Хююпия, Шефки Кучи, Мика Нурмела, Тему Тайнио, Мика Вяюрюнен
 : Кайрат Аширбеков, Сергей Остапенко, Самат Смаков, Нурбол Жумаскалиев
 : Яцек Бонк, Дариуш Дудка, Лукаш Гаргула, Пшемыслав Казмерчак, Мариуш Левандовский, Войцех Лободзиньский, Рафал Муравский, Мацей Журавский
 : Бруну Алвеш, Рикарду Карвалью, Ариса Макукула, Манише, Нани, Элдер Поштига, Рикарду Куарежма, Тьягу
 : Бранислав Иванович, Деян Станкович, Душко Тошич, Милан Йованович, Милан Смилянич
Автоголы
 : Сергей Остапенко (соперник — )

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА

Группа A